Bethlen János
Bethlen János (1613–1678) erdélyi főúr, történetíró, iskolaalapító
gróf Bethlen János (1811–1879) politikus, újságíró, országgyűlési képviselő
gróf Bethlen János (1792–1851) politikus
Hasonló nevűek
Betlen János (1946) riporter, a Magyar Televízió munkatársa